Abraham Dirk Loman (theoloog) (1823-1897), een Nederlands predikant en hoogleraar
Abraham Dirk Loman (componist) (1868-1954), een Nederlands componist
Jamai Loman (1986), een Nederlandse zanger en musicalacteur
Jan Loman (1918-2006), een Nederlandse beeldend kunstenaar
Lisa Loman, het pseudoniem van de groep achter de Lumagia kinderboekenreeks
Rudolf Loman (1861-1932), een Nederlandse organist en schaker